Jiří Klein může být:

 Jiří Klein (sochař) (1939 – 1989)
 Jiří Klein (chirurg) (* 1963)
 Jiří Klein (textař) (?)